Балки — хутор в Шпаковском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

До 16 марта 2020 года входил в состав муниципального образования городское поселение Город Михайловск.

География 
Расстояние до краевого центра: 17 км. Расстояние до районного центра: 8 км.

История 
До 29 декабря 1998 года хутор входил в Шпаковский сельсовет.

29 декабря 1998 года Законом Ставропольского края был «Упразднён Шпаковский сельсовет Шпаковского района в связи с преобразованием центра района села в город районного подчинения — г. Михайловск. Сельские населенные пункты — хутора: Балки, Кожевников, Подгорный, входившие в состав Шпаковского сельсовета, переданы в административное подчинение г. Михайловску без изменения их статуса».

Население 

По данным переписи 2002 года, 76 % населения — русские.

Примечания 

Населённые пункты Шпаковского района